Praslin – isola dell'arcipelago delle Seychelles
 Praslin – comune francese nella regione della Champagne-Ardenne in Francia.
 Praslin – capoluogo del quartiere di Praslin (Saint Lucia)